Чемпионат Европы по фигурному катанию 2024 года — планируемое соревнование по фигурному катанию среди фигуристов Старого Света в сезоне 2023—2024 годов, организованное Международным союзом конькобежцев (ИСУ). Соревнования состоятся в венгерской столице, Будапешт ориентировочно с 22 по 28 января 2024 года. Будут разыграны медали в мужском, женском одиночном катании, парном катании и танцах на льду.

Место проведения 
В 2021 году ИСУ рассматривала шесть кандидатов на право проведения европейского чемпионата 2024 года. Предоставило ИСУ это право столице Венгрии (Будапешту). Конкурентами Будапешта выступали столицы Белоруссии (Минск), Болгарии (София), Хорватии (Загреб), Словакии (Братислава) и крупнейший город Чехии Острава. Загреб просил, что бы ему предоставили это право без голосования, однако все кандидаты были рассмотрены и Венгрия в восьмой раз получила чемпионат Европы. Последний раз столица Венгрии принимала континентальный чемпионат 10 лет назад в 2014 году.

Участники 
В чемпионате примут участвие фигуристы из европейских стран — членов Международного союза конькобежцев (к европейским странам также относятся Израиль, Турция, Грузия, Армения, Азербайджан и Кипр), достигшие 16-летнего возраста на момент 1 июля 2023 года.

По итогам чемпионата Европы 2023 года каждая страна имела право выставить от одного до трех спортсменов в каждой дисциплине. Национальные федерации составляли заявку на основе собственных критериев, но выбранные фигуристы должны были достичь минимальной технической оценки элементов на международном соревновании до чемпионата Европы.

Представительство по странам 
Более одного участника (пары) могут представить, по результатам предыдущего чемпионата, следующие национальные федерации:

Примечания

Ссылки 
 Результаты

Фигурное катание в сезоне 2023/2024
Европа
Чемпионаты Европы в Венгрии
Январь 2024 года
Европа
Чемпионаты Европы по фигурному катанию
2024 год в фигурном катании
Чемпионаты Европы в 2024 году